KHJ steht für:
 Katholische Hochschuljugend
 KHJ (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender
 Kauhajoki Airfield (IATA-Code), Flugplatz von Kauhajoki, Südösterbotten, Finnland

khj steht für:
 Kuturmi (ISO-639-3-Code), Plateau-Sprache in Nigeria

Abkürzung